Яросла́в Вале́рьевич Овся́нников (14 мая 1993, Барнаул) — российский футболист, защитник клуба «Динамо» Барнаул.

Карьера

Клубная 
Начал заниматься футболом в барнаульской СДЮСШОР «Полимер». Затем уехал в Москву, где сначала занимался в школе «Трудовые резервы», а потом обучался в ГОУ ЦО «Чертаново» и играл за одноимённый клуб.

Зимой 2011 года подписал контракт с ФК «Томь» на 2,5 года, где изначально выступал за молодёжный состав. В чемпионате России провёл единственный 12 марта 2012 года — в игре против нижегородской «Волги» вышел на 90+3-й минуте.

27 февраля 2013 года Овсянников на правах аренды до конца сезона перешёл в братский «Сибиряк». За время в клубе из Братска Овсянников принял участие в 10 матчах «Сибиряка» и забил 1 гол.

Летом 2013 года на правах аренды перешёл в ульяновскую «Волгу».

В сезоне 2014/15 был заявлен за фарм-клуб «Томи» — «Томь-2».

В сборной 
В июне 2011 года был вызван в юношескую сборную России для участия в международном турнире Кубок ШОС. Российская команда, возглавляемая Дмитрием Аленичевым, заняла на турнире первое место, а Овсянников был признан лучшим защитником турнира.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Томь-2»
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Динамо» Барнаул